Le terme jaunisse peut désigner :
 un symptôme en médecine humaine, la jaunisse ;
 plusieurs maladies des plantes causée par des bactéries, des phytoplasmes, des virus ou des champignons, dont :
 la jaunisse apicale du pois,
 la jaunisse bactérienne de la jacinthe,
 la jaunisse en réseau du Sonchus,
 la jaunisse de l'aster,
 la jaunisse de la betterave,
 la jaunisse de la luzerne,
 la jaunisse du concombre,
 la jaunisse du griottier,
 la jaunisse du melon,
 la jaunisse fusarienne du bananier,
 la jaunisse infectieuse de la laitue,
 la jaunisse nécrotique de la laitue,
 la jaunisse nécrosante du broccoli,
 la jaunisse létale des palmiers,
 la jaunisse nanisante de l'orge,
 la jaunisse nanisante de la patate douce,
 la jaunisse nanisante des céréales,
 la jaunisse nanisante de la pomme de terre,
 la jaunisse nanisante du riz,
 la jaunisse tardive du narcisse,
 les jaunisses de la vigne (flavescence dorée, maladie du bois noir, jaunisse australienne de la vigne).